Doresópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Doresópolis (ort), Minas Gerais, 
 Doresópolis (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar